ТРХ — многозначная аббревиатура:
 ТРХ — терморадиационная характеристика
 ТРХ — Товарищество русских художников
 ТРХ — товарное рыбное хозяйство

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей